Деревянная:

Деревянная — село на Украине
Деревянная — река в Томской области